Peucedanum caucasicum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein, och fick sitt nu gällande namn av Karl Heinrich Koch. Peucedanum caucasicum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
caucasicum